Niari – departament Konga
 Niari – rzeka w Kongu